Byland bezeichnet:

 Byland Abbey, eine Klosterruine in Yorkshire, England
 Schlacht bei Byland, eine Schlacht im Ersten Schottischen Unabhängigkeitskrieg 1322

Byland ist der Familienname folgender Personen:

 Kiera Byland, britische Radsportlerin, Athletin bei Special Olympics
 Pierre Byland (* 1938), Schweizer Schauspieler, Clown, Regisseur und Autor

Siehe auch: 
 Bylandt, deutsches Adelsgeschlecht